A68 ou A-68 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Glaciologie 
 Iceberg A-68 - Un des plus grands icebergs antarctique, apparut en 2017 à la suite d'une fracture dans la barrière de Larsen.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Fièvres récurrentes (borrélioses), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-68, autoroute en projet qui reliera Miranda de Ebro à Vinaròs ou à Tortosa ;
  Autoroute française A68 reliant Toulouse à Albi.

Route
  Route britannique A68 reliant Édimbourg à Darlington.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres